Jesus College è il nome di alcune istituzioni:
Jesus College  – college dell'Università di Cambridge
Jesus College  – college dell'Università di Oxford